Baar, el término puede referrise a:

 Baar, un paisaje en el sur de Alemania.
 Baar, una comuna suiza.
 Baar, una comuna alemana.
 Baar Fun Fun, histórico bar uruguayo.

 Nombre
 Marius Baar, ensayista alemán